El término animador (en femenino, animadora) puede referirse a:

 Animador, un artista que crea múltiples imágenes las cuales generan la ilusión de movimiento al ser mostradas rápidamente una tras otra;
 Animador, un profesional que, en un establecimiento hotelero, se encarga de organizar actividades que entretengan a la clientela del establecimiento;
 Animador sociocultural, un especialista en animación sociocultural;
 Animador, conocido en inglés como entertainer, que viene definido en el DRAE como aquel cantante que actúa acompañado por una orquesta de baile y marca el ritmo con ademanes o movimientos. Por extensión, también puede incluirse en esta categoría a aquellos cantantes, de cualquier género, que amenizan el espectáculo realizando otras actividades además de cantar, a menudo con interacción con el público;
 Animador, un presentador de programas y espectáculos de variedades;
 Animadora (término a veces también referido con el anglicismo cheerleader), una mujer joven que en un grupo de otras como ella ejecuta danzas coreográficas y lanza vociferaciones de ánimo y apoyo a un equipo deportivo masculino, en general de fútbol americano o de baloncesto, y particularmente en Estados Unidos.